Mossavattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossavattnen (Nätra socken, Ångermanland, 700365-163436), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Mossavattnen (Nätra socken, Ångermanland, 700401-163428), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lill-Mossavattnet, sjö i Bjurholms kommun, 
Mossavattnet (Anundsjö socken, Ångermanland, 704568-161522), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,04 ha)
Mossavattnet (Anundsjö socken, Ångermanland, 708009-161445), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (26,5 ha)
Mossavattnet (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (9,82 ha)
Stor-Mossavattnet, sjö i Bjurholms kommun,  (2,9 ha)
Mossavattnet (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (10,7 ha)
Mossavattnet (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (36,6 ha)
Mossavattnet (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (61,2 ha)

Se även
Mossvattnet
Mossevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn